Een verkeersweg:
 N608 (België)
 N608 (Frankrijk)
 N608 (Nederland), zie Provinciale weg 608

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing